Neil Hamilton peut désigner :
 Neil Hamilton (1899-1984), un acteur américain.
 Neil Hamilton (1949-), un ancien député à la Chambre des communes du Royaume-Uni.